Серге́й Ива́нович Сай (,  — , ) — российский государственный деятель. В 2006—2008 гг. возглавлял Росприроднадзор, являясь непосредственным начальником Олега Митволя. Во время его руководства Росприроднадзор вёл ряд громких дел в отношении лиц, нарушающих правила пользования земельными и водными ресурсами.

Биография 

В 1979 году окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета по специальности «геолог-съемщик-поисковик».

В 1997 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».

Работал во Всесоюзном геологическом институте, руководил геологическими экспедициями на Дальнем Востоке, в Сибири, Казахстане, Карелии.

1992—1997 год заместитель председателя Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга.

1997—1998 год заместитель председателя Государственного комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству. Освобождён от должности в связи с ликвидацией комитета.

С июня по сентябрь 1998 года — первый заместитель Министра по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ. Курировал вопросы контроля за использованием охранных земель, регистрации прав на объекты недвижимости, топографо-геодезические работы. Освобождён от должности в связи с упразднением министерства.

1999—2000 год заместитель председателя, председатель Государственного земельного комитета РФ.

2000—2004 год руководитель Федеральной службы земельного кадастра

С августа 2004 года по июнь 2006 года — заместитель главы, а с июня 2006 года по январь 2008 года руководитель Росприроднадзора. Являлся непосредственным начальником Олега Митволя. В январе 2008 года ушёл в отставку.

Личная жизнь 

Был женат. Имел сына от первого брака и дочь от второго.

Болезнь и смерть 

Скончался 12 июля 2008 года от сердечного приступа.

Ссылки 

Родившиеся в Прокопьевске
Выпускники геологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Председатели Государственных комитетов Российской Федерации
Руководители Росреестра
Руководители Росприроднадзора